Hendrik III (Burgos, 4 oktober 1379 – Toledo, 1406), bijgenaamd el Doliente, in het Nederlands de Lijder, was koning van Castilië van 1390 tot aan zijn dood.

Afkomst 
Hendrik III was een zoon van koning Johan I en van Eleonora van Aragón (1358-1382).

Biografie 
Hendrik volgde reeds in 1390 zijn vader op toen deze onverwachts overleed na een val van een paard. Misbruik makend van zijn minderjarigheid ontketende de ruziënde adel een burgeroorlog in het koninkrijk Castilië, maar de pas 11-jarige, lichamelijk zwakke koning wist verrassend snel de orde te herstellen.

In het Verdrag van Bayona van maart 1388 was bepaald dat Hendrik zou trouwen met de toen 15-jarige Catharina van Lancaster. Johan I gaf hen beiden de titel Prins van Asturië, een titel die sindsdien werd overgedragen aan de troonopvolgers van het koninkrijk van Castilië, en later aan die van het koninkrijk Spanje. Hendrik was ten tijde van het verdrag slechts negen jaar oud. Het huwelijk met Catharina werd vier jaar later in 1393 formeel voltrokken, en maakte een einde aan het conflict tussen enerzijds de dynastie van Peter I van Castilië (kind van Alfons XI en Maria van Portugal), en anderzijds die van Hendrik II van Castilië (onecht kind van Alfons XI en Eleonora Núñez de Guzmán Ponce de León).

Onder zijn regeringsperiode won de kroon van Castilië sterk aan macht, vooral omdat Hendrik III erin slaagde de invloed van de adel te verminderen, hierbij gesteund door de opkomende steden. Ook in zijn buitenlandse politiek was hij succesvol, onder meer door zijn strijd tegen de Moren en door een gunstige vrede met Portugal. De Normandiër Jean de Béthencourt veroverde in 1403 de Canarische Eilanden en plaatste zich met zijn veroverd gebied onder het leenheerschap van Hendrik III.

Nageslacht 
 María (1401 - 1458), later getrouwd met Alfons V van Aragón.
 Catharina van Castilië (1403 - 1439), ook Catalina genoemd, later getrouwd met Hendrik van Aragón.
 Johan (1405 - 1454), troonopvolger

Voorouders

Koning van Castilië
Koning van León
Huis Trastámara
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw